Мом — многозначное слово (омоним), а также МОМ — многозначная аббревиатура
 Мом (др.-греч. Μῶμος) — в древнегреческой мифологии бог насмешки, злословия и глупости.
  — тайское мифическое существо, полулев, полудракон.
 Мом — деревня в Сысольском районе Коми
 МОМ СССР — Министерство общего машиностроения Советского союза
 МОМ — Международная организация по миграции
 МОМ — механизм отбора мощности в тракторах

См. также